Ви́лькок, Уилкок () — фамилия.

Фамилия 
  (род. 1950) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Вустершира (1974).
  — австралийский дипломат, посол Австралии в Бангладеш (2012—2016).
  (род. 1979) — американский прыгун в воду, участник летних Олимпийских игр (2004).
  (1890—1962) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Престон Норт Энд».
 Уилкок, Иэн — австралийский дипломат, посол Австралии в Израиле (1997—2000).
 Уилкок, Кеннет — британский легкоатлет, серебряный медалист Чемпионата Европы в эстафете 4×400 м (1962).
  (1898—1962) — британский инженер и политик, член Палаты общин (1945—1962).
 Уилкок, Томас — британский политик, мэр Кингстон-апон-Халла (1957).
 Вилькок, Феодор (1906—1985) — английский католический священник, иезуит византийского обряда.
 Вилькок, Хуан Родольфо (1919—1978) — аргентинский и итальянский писатель.

См. также 
 Вилькот
 Вильконт
 Уиллкок
 Уилкокс
 Уиллкокс
 Уилкоксон